AlphaGo contra Fan Hui foi uma partida Go de cinco jogos entre o campeão europeu Fan Hui, um profissional de 2 dan (de 9 dan possíveis), e AlphaGo, um programa Go de computador desenvolvido pela DeepMind, realizado na sede da DeepMind em Londres em outubro de 2015. AlphaGo venceu todos os cinco jogos. Esta foi a primeira vez que um programa de computador Go derrotou um jogador profissional humano em um tabuleiro de tamanho normal sem deficiência. Esta correspondência não foi divulgada ao público até 27 de janeiro de 2016 para coincidir com a publicação de um artigo na revista Nature descrevendo os Algoritmos usados pelo AlphaGo.
Fan descreveu o programa como "muito forte e estável, parece uma parede. ... Eu sei que AlphaGo é um computador, mas se ninguém me dissesse, talvez eu pensasse que o jogador era um pouco estranho, mas um jogador muito forte , uma pessoa real."

Jogos

Resumo 
Nesta partida, DeepMind usou a versão distribuída da AlphaGo com 1.202 CPUs e 176 GPUs com rating Elo 3,144. Para cada jogo, havia um limite de tempo definido de uma hora para cada jogador, seguido por três períodos de prorrogação byo-yomi de 30 segundos.

Durante esta partida, AlphaGo e Fan Hui também jogaram outros cinco jogos informais com controle de tempo mais curto (cada jogador tendo apenas três byo-yomi de 30 segundos) e AlphaGo derrotou Fan por três a dois.

Game 1 
Fan Hui (preta) v. AlphaGo (branca), 5 de outubro de 2015, AlphaGo venceu por 2,5 pontos.

Game 2 
AlphaGo (preta) v. Fan Hui (branca), 6 de outubro de 2015, AlphaGo venceu por desistência. Embora as pedras brancas no canto esquerdo inferior pudessem ter sido capturadas se o 135 preto tivesse sido colocado em "a", a escolha de AlphaGo pode ser mais segura para vencer.

Game 3 
Fan Hui (preta) v. AlphaGo (branca), 7 de outubro de 2015, AlphaGo venceu por desistência.

Game 4 
AlphaGo (preta) v. Fan Hui (branca), 8 de outubro de 2015, AlphaGo venceu por desistência.

Game 5 
Fan Hui (preta) v. AlphaGo (branca), 9 de outubro de 2015, AlphaGo venceu por desistência. As pretas 75 devem ser colocadas em 83, e Fan Hui perdeu a oportunidade.

Confrontos entre humanos e computadores em jogos
Inteligência artificial em jogos